Сто́я () — сценическое имя американской порноактрисы и модели Джессики Стоядинович. Имя «Стоя» стало её прозвищем до появления в порнофильмах и является сокращением её фамилии.

У Стои был подписан эксклюзивный контракт с порностудией Digital Playground, тем самым она стала первой актрисой альтернативного порно с подписанным контрактом. В 2009 году журнал AVN признал Стою «лучшей новой старлеткой».

Биография 
Стоя родилась в Уилмингтоне (Северная Каролина) в семье сербки и шотландца. В детстве она хотела стать танцовщицей и в три года начала посещать уроки танцев. Она обучалась на дому и получила аттестат об окончании школы до шестнадцати лет.

Её отец работал в сфере ИТ, поэтому у Стои был доступ к большому количеству электроники и игрового оборудования, что, по её словам, привило ей любовь к технологиям.

«Мне было три года, когда я использовала DOS. Мама научила меня читать, а папа научил меня ориентироваться в DOS», — говорила она.

В дальнейшем, Стоя переехала в штат Делавэр, где провела семестр в , но бросила его из-за проблем с администрацией.

После переезда в Филадельфию она принимала участие в летней программе Университета искусств. Также она работала секретаршей, распространителем листовок и танцовщицей гоу-гоу. Стоя снялась в нескольких клипах малоизвестных групп.

Карьера 
Стоя начинала с позирования для своего друга, потом она стала работать моделью для сайтов альтернативной эротики. Один из таких сайтов предложил ей снять софткор-сцену и выпустить на DVD-диске.

По словам Стои, она пришла к порно через интерес к БДСМ и через фетиш-сообщества в Интернете. Немногие порнофильмы заинтересовали её, она предпочитает художественно снятые фильмы и фильмы с фетиш-тематикой, связанной с отказом от бритья тела.

Стоя появилась на двух DVD производства Razordolls и в двух порнофильмах студии Vivid в эпизодических ролях и без сцен секса до того, как Digital Playground предложил ей сняться в лесбийской хардкор-сцене с Софией Санти. Эта сцена так и не была снята, но в августе 2007 года Digital Playground предложил ей главную роль в фильме уже в сценах с мужчинами. После долгих раздумий Стоя согласилась.

В октябре 2007 года Digital Playground подписал с ней эксклюзивный трёхлетний контракт. Первая её сцена была снята для фильма Stoya Video Nasty, но первым вышедшим фильмом стал Jack’s POV 9.

Личная жизнь 
Стоя любит искусство и одно из её хобби — создание одежды, которую она использует на съёмках и во время эротических мероприятий. Она любит читать, предпочитает научную фантастику и фэнтези. Поддерживает феминизм, хотя и не согласна с некоторыми его крайними проявлениями.

Стоя активна в социальных сетях: она присутствует в Myspace, Твиттере и Instagram, общается на различных форумах, у неё есть блог на XCritics.

В июне 2009 года сообщалось, что она встречалась с Мэрилином Мэнсоном, но позже они расстались из-за его графика.

Произведения 
24 июня 2018 года в издательстве Not a Cult вышла книга Стои «Philosophy, Pussycats, & Porn» представляющая собой сборник эссе, посвященных проблемам порноиндустрии, своей жизни и отношениях с родными, положению женщины в современном мире.

В 2020 году в издательстве Individuum вышло российское издание «Философия, порно и котики».

Премии и номинации 
 2008 Eroticline Awards — Best US Newcomer
 2009 AVN Awards: Best New Starlet
 2009 AVN Awards: Best All-Girl Group Sex Scene (Cheerleaders)
 2009 XBIZ Award — Новая старлетка года
 2009 XRCO Award — New Starlet
 2012 XBIZ Award номинация — Performer Comeback of the Year
 2012 XBIZ Award номинация — Supporting Acting Performance of the Year — Fighters

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Альтернативная порнография
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Эротические фотомодели США